Trattato di Ninfeo  – trattato tra Impero latino di Costantinopoli e Impero Bizantino del 1214
Trattato di Ninfeo  – trattato tra Genova e Bisanzio del 1261